Faber kan som auktorsförkortning betyda:

 Frederik Faber
 Theol Faber

Robotskapade auktorsförkortningar